Sun Valley fait notamment référence à :

Toponyme 

 Sun Valley, census-designated place située en Arizona ;
 Sun Valley, situé dans la vallée de San Fernando, Los Angeles, Californie ;
 Sun Valley, une station de ski de l'Idaho ;
 Sun Valley, une banlieue au nord de Reno, Nevada ;
 un quartier au nord-est de la ville d'El Paso, au Texas.
 Sun Valley, une ville du comté de Lamar , au Texas.

Autres 
 Sun Valley, une marque de vêtements ;